La parola look è una parola di origine inglese che indica in italiano l'aspetto fisico, l'abbigliamento, in generale il modo di apparire. 

È ormai entrata nel vocabolario comune italiano per indicare solitamente la grande varietà di stili e modi per conciarsi i capelli o abbigliarsi. Nella fascia di età giovanile ha sostituito la parola stile, ma con una connotazione più effimera e che nulla ha a che vedere con l'interiorità. Il look è solamente la parte esterna di una persona, il modo di apparire, e se si dice di una persona che ha un buon look si intende che ha gusto nel vestirsi, non ha abiti con colori che stonano ed è adeguatamente vestita al luogo o alla compagnia che frequenta. 

La stessa persona può avere cioè diversissimi look a seconda dei vari ambienti che frequenta, senza che ciò implichi mutamenti interiori o di "stile" (si potrebbe quasi affermare che look equivalga all'antico proverbio l'abito non fa il monaco).

Il look è anche particolarmente importante nella caratterizzazione e progettazione di un personaggio di un cartone animato o di un videogioco.
 

Moda